Хокеј на трави је олимпијски спорт од 1908. за мушкарце и 1980. за жене. Изостао је са Олимпијских игара 1912. и 1924. године. Освајачи олимпијских медаља у хокеју на трави приказани су у следећој табели:

Освајачи олимпијских медаља, мушкарци 

¹Олимпијци Западне и Источне Немачке наступали као једна екипа под Немачком заставом са олипијским круговима у црвеном (средњем) пољу.

Биланс медаља, мушки

Освајачи олимпијских медаља, жене

Биланс медаља, жене